Leone Leoni
Leone (futebolista) — futebolista brasileiro
Leone (moeda)

Desambiguações de antropônimos